Kiessee steht für:
 einen Baggersee für den Abbau von Kies
 einen ehemaligen, gefluteten Kiestagebau
 Wusseken Kiessee, Ortsteil der Gemeinde Sarnow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Seen, namentlich:
 Kiessee Dreenkrögen
 Göttinger Kiessee
 Kraaker Kiessee
 Kiessee (Krugsdorf)
 Kiessee (Maust)
 Pinnower Kiessee
 Kiessee Neu Zachun
 Kiessee (Wegeleben)
 Zarrenthiner Kiessee

siehe auch:
 Kiesteich, mit der gleichen Bedeutung wie Kiessee